Рабство в Судане началось давно и существует до сих пор. Многие нилотские народы из нижней долины Нила были вывезены и куплены нубийцами, египтянами, берберами и арабами.

Начиная с 1983 года, вне закона во время Второй гражданской войны рабство возродилось. Вскоре, в 2002 году, рабство прекратилось. Но до сих пор неизвестное количество рабов остаётся в неволе.

История 
История суданского рабства начиналась с древних времён и продолжается до настоящего времени.

Войны в долине Нила были часто. Во время битв нубийцы захватывали египтян и увозили их в рабство. Египтяне же увозили в рабство ливийцев. После завоевания арабами Египта они начали завоёвывать Судан, где жили нубийцы. Судан оказался сильнее и увозил арабов в рабство. Нубийцы торговали людьми и взамен получали зерно.

После падения Судана в 1504 году арабы его завоевали. Потом они начали использовать суданских рабов в армии царя Бади III (годы правления 1692—1711). Затем арабы двинулись на Южный Судан и использовали южносуданских рабов в армии царя. Попытки запретить рабство были позже предприняты властями Англии в 1899 году после завоевания Южного Судана.

Британский путешественник Сэмюэл Бейкер посетил Хартум в 1862 году, за 30 лет до запрета рабства. Он описал набег на деревни: группа найдёт африканскую деревню, окружает её ночью и к рассвету атакует: сжигает хижины и стреляет.

По словам Дугласа Х. Джонсона, в конце 19 века две трети населения Хартума были рабами.

В 1983 году, во время Второй гражданской войны, рабство в Судане возродилось. Страна поделена на несколько больших провинций «лордами», которые ведут борьбу за корону. Народы динка, нуэр и шиллук были захвачены арабами, живущими в Судане. Известны как писатели раб и рабыня Фрэнсис Бок и Менде Назер. — По предварительным данным, рабство практически закончилось в 2002 году. Но по данным 2005 года, неизвестное число рабов всё равно остаётся в неволе. По данным 2015 года, рабство не закончилось.

С
Нарушения прав человека
История Судана